Poio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poio (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Poio (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar